Olaszország
Torralba, település Olaszországban, Szardínia régióban, Sassari megyében

 Spanyolország
Torralba, község Spanyolországban, Cuenca tartományban
Torralba de Aragón, község Spanyolországban, Huesca tartományban
Torralba de Calatrava, település Spanyolországban, Ciudad Real tartományban
Torralba de Oropesa, község Spanyolországban, Toledo tartományban
Torralba del Pinar, település Spanyolországban, Castellón tartományban
Torralba Del Río, település Spanyolországban, Navarra autonóm közösségben
Torralba de Ribota, község Spanyolországban, Zaragoza tartományban
Torralba de los Sisones, község Spanyolországban, Teruel tartományban
Torralba de los Frailes, község Spanyolországban, Zaragoza tartományban